Рудки — місто, Львівська область, Самбірський район
 Рудки — село, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Рудки — залізнична станція Львівської залізниці на південній околиці міста Рудок Львівської області

Див. також 
 Рудка